Біогенез  — етапи еволюції органічного світу на Землі:
 Виникнення біологічного кругообігу речовин у біосфері.
 Формування багатоклітинних організмів, що ускладнило циклічну структуру біосфери
 Біогенез (біос — життя + генезис — народження, походження) — утворення живими організмами у процесі життєдіяльності хімічних речовин або матеріалів.

 Також біогенезом у ХІХ сторіччі називали уявлення, що протистояло концепції постійного утворення мікроорганізмів з неживої речовини під дією життєвої сили.

Приклади 
 У мінералогії — утворення мінералів у процесі життєдіяльності організмів.
 У біохімії утворення органічних молекул організмом — наприклад, біогенез спиртів.

Див. також 
 Абіогенез

Джерела 
 
 Словник іншомовних слів за редакцією О. С. Мельничука, Київ, 1974
 Muckermann, Herman. Biogenesis and Abiogenesis  // The Catholic Encyclopedia. Vol. 2. New York: Robert Appleton Company, 1907.

Примітки 

Життя
Біохімія